Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Series 3, se dispute à Berlin du 17 au .

Bettina Bunge remporte le simple dames. En finale, elle bat Kathy Rinaldi, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Liz Gordon et Beverly Mould.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Allemagne
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1982
Allemagne
Compétition de tennis à Berlin
Sport en Allemagne en 1982
Tennis en mai 1982